Les Cornelii Cethegi sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Cornelii, qui affecte de porter un costume particulier. Ils apparaissent au  et ont été longtemps célèbres par l'austérité de leurs mœurs.

Le surnom est repris sous l'Empire par les Lentuli.

 Marcus Cornelius Cethegus, censeur en 209 av. J.-C. et consul en 204 av. J.-C. ;
 Caius Cornelius Cethegus, consul en 197 av. J.-C. et censeur en 194 av. J.-C. ;
 Publius Cornelius Cethegus, consul en 181 av. J.-C. ;
 Marcus Cornelius Cethegus, consul en 160 av. J.-C. ;
 Caius Cornelius Cethegus, membre de la conjuration de Catilina, tué en 63 av. J.-C. ;
 Servius Cornelius Lentulus Cethegus, consul en 24 ;
 Marcus Gavius Cornelius Cethegus, consul en 170.

Autre branche 
 Rufius Petronianus Nicomachus Cethegus, consul de Rome en 504.